

Presentación previa 
Guido Pella y Diego Schwartzman eran ellos defensores del título, Diego Schwartzman decidió no participar este año.

Cabeza de serie

  Máximo González /  Roberto Maytin (Cuartos de final)
  Andrés Molteni /  Guido Pella (Semifinales)

<ol start=3>
  Marcelo Demoliner /  Miguel Ángel Reyes-Varela ''(Semifinales)
 ''' Guido Andreozzi /  Sergio Galdós

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

São Paulo Challenger de Tênis 2015